Antoni Abramowicz (zm. 1762) – podstarości starodubowski
 Antoni Abramowicz (1896–1932) – polski nauczyciel, polonista